John Dickie ist der Name folgender Personen:

* John Dickie (Geistlicher) (1823–1891), britischer Geistlicher
 John Dickie (Sänger) (1953–2010), schottischer Opernsänger (Tenor)
 John Dickie (Romanist) (* 1963), britischer Romanist, Historiker und Hochschullehrer
 John Purcell Dickie (1874–1963), britischer Politiker (Liberal Party)